Nisaga är ett släkte av fjärilar. Nisaga ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Nisaga